Botsford peut signifier:

Localités 
Paroisse de Botsford, une localité du Nouveau-Brunswick, au Canada ;
 Botsford, un canton de l'est du Québec, au Canada ;

Botsford, une localité du Connecticut, aux États-Unis;
Bostford Road, un quartier de Londres, au Royaume-Uni.

Personnalités 
 Amos Botsford (1744-1812), juge et homme politique canadien;
 Amos Edwin Botsford (1804-1894), juge et homme politique canadien;
 Bliss Botsford (1813-1890), homme politique canadien;
 Beth Botsford (1981-), nageuse américaine;
 George Botsford (1874-1949), pianiste et compositeur américain;
 Margot Botsford (1947- ), une juge américaine;
 Sara Botsford (1951-), actrice et réalisatrice canadienne;
 William Botsford (1773-1864), juge et homme politique canadien.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme